Лекеров — казахская фамилия. Известные носители:

 Лекеров, Азимбай Лекерович (1901—1937) — казахский советский государственный деятель.
 Лекеров, Аскар (1912—1964) — казахский советский писатель.
 Лекеров, Куан (1896—1955) — казахский советский певец, актёр театра, заслуженный артист Казахской ССР.